Isabella di Borbone – nobildonna francese, duchessa di Borgogna
 Isabella II di Borbone – prima ed unica regina regnante di Spagna
 Isabella Alfonsa di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola, figlia di Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie e di Mercedes Principessa delle Asturie
 Isabella di Borbone-Parma – infanta di Spagna, arciduchessa e Principessa ereditaria d'Austria come moglie dell'erede al trono Giuseppe II
 Isabella di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola, principessa delle Asturie e sorella di Alfonso XII di Spagna
 Isabella Fernanda di Borbone-Spagna – Infanta di Spagna
 Maria Isabella di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola, seconda moglie e la sola regina consorte di Francesco I delle Due Sicilie